Вуко́лов — русская фамилия, образованная от имени Вукол. Известные носители:

 Ву́колов, Василий Георгиевич (1859 — не ранее 1935) — российский архитектор.
 Вуколов, Всеволод Львович (род. 1969) — заместитель Министра юстиции Российской Федерации с 2021 года, глава Федеральной службы по труду и занятости (2013—2019).
 Вуколов, Игорь Олегович (род. 1960) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.
 Вуколов, Иоанн Михайлович (в монашестве Иона; 1864—после 1913) — архимандрит Русской православной церкви, педагог и духовный писатель, настоятель русской посольской церкви в Константинополе.
 Вуколов, Леонид Сергеевич (род. 1938) — советский трековый велогонщик, чемпион мира.
 Вуколов, Олег Александрович (род. 1933) — советский и российский художник.
 Вуколов, Семён Петрович (1863—1940) — русский и советский химик, один из авторов словаря Брокгауза и Ефрона.